Edward Barry Stewart Bingham VC, OBE (* 26. Juli 1881; † 24. September 1939) war ein britischer Marineoffizier (zuletzt Konteradmiral) und Autor.

Leben 
Edward Bingham war der dritte Sohn von Lord Clanmorris und wurde in Bangor Castle im County Down in Irland geboren. Nach schulischen Ausbildung im Arnold House und HMS Britannia trat er 1895 in die Royal Navy ein. 1901 wurde er zum Leutnant befördert und diente bei Beginn des Ersten Weltkriegs als Commander auf der HMS Invincible. 1916 nahm er an der Skagerrakschlacht als Kommandeur einer Zerstörerflottille teil. Bei einem Torpedoangriff auf die Schlachtkreuzer der Hochseeflotte wurde sein Zerstörer HMS Nestor so schwer beschädigt, dass er sank. Bingham geriet bis zum Waffenstillstand in deutsche Kriegsgefangenschaft. Für seinen Einsatz in der Skagerrakschlacht wurde ihm später das Victoria Cross verliehen. Er verblieb bis 1932 in der Royal Navy und ging als Konteradmiral in den Ruhestand.

Privates 
1915 heiratete er Vera Patterson, mit der er einen Sohn und eine Tochter hatte, die Ehe wurde 1937 geschieden.

Publikation 
 Barry Bingham: Falkland, Jutland and the Bight John Murray, 1. Januar 1919.

Weblinks 

 Eintrag in der New Ulster Biography

Einzelnachweise 

Konteradmiral (Royal Navy)
Person im Ersten Weltkrieg (Vereinigtes Königreich)
Officer des Order of the British Empire
Träger des Victoria Cross
Britischer Kriegsgefangener von Deutschland
Barry
Brite
Geboren 1881
Gestorben 1939
Mann